Итакоатиара () — микрорегион в Бразилии. входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Население составляет 152 027 человек на 2010 год. Занимает площадь 25 387,168 км². Плотность населения — 5,99 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Состав микрорегиона 
В состав микрорегиона входят следующие муниципалитеты:
 Итакуатиара
 Итапиранга
 Нова-Олинда-ду-Норти
 Силвис
 Урукуритуба

Микрорегионы штата Амазонас